No eres tú, soy yo puede hacer referencia a:

 No eres tú, soy yo, película colombo-mexicana de 2010.
 No eres tú, soy yo, programa de televisión chileno.
 No eres tú, soy yo, álbum de la banda chilena de rock Julius Popper.
 No eres tú, soy yo, telenovela colombiana.